Adiele ist der Familienname folgender Personen:
 David Adiele (* 1955), nigerianischer Fußballspieler
 Echendu Adiele (1978–2011), deutsch-nigerianischer Fußballspieler